Гаинцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Гаинцы — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Гаинцы — деревня в Красногорском районе Удмуртии.